MTS kan syfta på

 MTS – transaktionstjänsten i operativsystemet Windows NT, se Microsoft Transaction Server
 MTS – ett format för distribution av digitaliserat ljud och video, se MPEG Transport Stream
 MTS – en operativ avdelning inom svenska Försvarsmakten, se Marinens taktiska stab